Kazuo ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den  Autonomen Kreis Harqin Linker Flügel der Mongolen () in Chaoyang, Provinz Liaoning, Volksrepublik China
Kazuo (Vorname), japanischer männlicher Vorname